John Comyn (bisschop) (1150-1212), aartsbisschop van Dublin
 John I Comyn heer van Badenoch
 John II Comyn (-1275) heer van Badenoch
 John III Comyn (-1306) heer van Badenoch
 John IV Comyn (1294-1314) zoon van John III
 John Comyn, graaf van Buchan (-1308) neef van John III Comyn